Rauco kan syfta på:

Chile 

 Rauco (kommun), Región del Maule, Provincia de Curicó, 
 Rauco (ort), Región del Maule, Provincia de Curicó,